Голем () — персонаж еврейской мифологии, искусственный человек.
 Голем — роман Густава Майринка.
 
 в музыке
 «Голем» — сюита для камерного оркестра Иосифа Ахрона.
 «Голем» — песня с альбома Ольги Арефьевой «Авиатор» (2010).
 «Голем» — песня с альбома группы «Мельница» «Перевал» (2005).
 Der Golem — drone/noise-проект Романа Сидорова (Старуха Мха) и Дмитрия Зубова (Hypnoz).
 Golem II: The Bionic Vapour Boy — композиция с альбома California группы Mr. Bungle.
прочее
 Голем, Мате (1923—1941) — югославский хорватский партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Голем-Цалим — село в Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Сандански.
 Голем — серия Израильских компьютеров института Вейцмана.